Лауро:

Топонимы 
 Лауро — коммуна в Италии, в регионе Кампания, подчиняется административному центру Авеллино.
 Лауро — вершина на острове Сицилия.

Персоналии

Фамилия 
 Лауро, Акилле (1887—1982) — итальянский судовладелец и политик.
 Лауро, Херман (род. 1984) — аргентинский легкоатлет, толкатель ядра.

Имя 
 Лауро Айестаран (1913—1966) — уругвайский музыковед, фольклорист, историк музыки и педагог.
 Лауро Амадо (1912—1971) — швейцарский футболист.
 Лауро Кавасос (род. 1927) — американский педагог и политик.
 Лауро Жуниор Батиста да Крус (род. 1980, более известный как просто Лауро) — бразильский футболист, вратарь.
 Лауро Росси (1810—1885) — итальянский композитор.
 Лауро Эскорел (род. 1950) — бразильский и американский кинооператор, режиссёр, продюсер.

См. также 
 Лоретта — женская форма имени Лауро.